Reckziegel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reckziegel (1865–1936), österreichischer Künstler
 Hannes Reckziegel (* um 1994), deutscher Koch